

Patronyme 

 Jean Nicolas Marguery (1834-1910), célèbre cuisinier français du  ;

Autres 
 La sole Marguery, grand restaurant parisien du  ;
 Au petit Marguery, un restaurant du boulevard de Port-Royal dont le nom dérive du précédent ;
 Au petit Marguery, un film français, sorti en 1995, réalisé par Laurent Bénégui dont le titre est associé au restaurant homonyme.

Patronyme français